Die Trofeo Selezione Casillo 2011 waren ein Tennisturnier, das vom 28. März bis 3. April 2011 in Barletta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2011 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 177 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 183 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 130 kB)

ATP Challenger Tour 2011
Tennisturnier in Barletta